Азиз, Тарик:* Азиз, Тарик (1936—2015) — иракский государственный и политический деятель, один из главных соратников Саддама Хусейна.
 Азиз, Тарик (род. 1938) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1964 года.
 Азиз, Тарик (род. 1984) — пакистанский хоккеист на траве.